Емша́нов (Емша́нова) — русская фамилия.

 Емшанов, Александр Иванович (1891—1937) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Емшанов, Никита Владимирович (1983—2011) — российский актёр театра и кино.

См. также 
 Емшан